Division 2 i fotboll för herrar 2019 var den 14:e säsongen av Division 2 som Sveriges fjärde högsta division i fotboll för herrar. Division 2 2019 bestod av sex serier (Norrland, Norra Svealand, Södra Svealand, Norra Götaland, Östra Götaland och Västra Götaland) med vardera 14 lag.

Norrland

Norra Svealand

Södra Svealand

Norra Götaland

Östra Götaland

* IFK Berga förlorade inledningsvis kvalet men erbjöds en plats i Division 1 då Syrianska FC tvångsdegraderades.

Västra Götaland

Årets spelare-utmärkelser 
Unibet har sedan 2003 givit ut utmärkelser till de bästa spelarna i Division 2. Mottagarna avgörs av en jury av sportjournalister, tränare och fotbollsexperter. Namnen markerade i grönt vann även den nationella utmärkelsen.

Norrland

Norra Svealand

Södra Svealand

Norra Götaland

Östra Götaland

Västra Götaland

Källor

Fotboll i Sverige 2019
2019
Fotbollssäsongen 2019